Prva hrvatska kuglačka liga je najviši razred hrvatskog kuglačkog natjecanja u sezoni 2006./07. Prvenstvo je osvojila ekipa "Podravka" iz Koprivnice.

Prva liga  

 Natjecateljski sustav 
Igra se po dvokružnom liga-sustavu, jedna utakmica u domaćoj kuglani i jedna u gostujućoj.  
Bodovanje je: dva boda za pobjedu, jedan za neriješeno, ništa za poraz. 

 Sudionice 2006./07. 
 Đakovo - Đakovo
 Podravka - Koprivnica
 Osijek '97 - Osijek
 Istra - Poreč
 Mlaka - Rijeka
 Rijeka KWSO - Rijeka
 Šubićevac - Šibenik
 Sunce - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
 Graditelj - Zaprešić

 Konačna ljestvica 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 1. HKL žene 2006./07.  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HL žene 2006./07.  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo  

Hrvatske prvakinje za sezonu 2006./07. su kuglačice "Podravke".  
Iz lige ispadaju "Osijek '97" i "Sunce".

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 2. HKLC - žene   
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, 14. kolo i ljestvica

Zapad / Jug 

 Izvori:  
 kk-policajac.hr, KK "Policajac" Ogulin

Ostale lige

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene
 Prva hrvatska kuglačka liga 2006/07.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 zg-kuglanje.hr, 1. liga za žene 2006./07., konačni poredak, pristupljeno 7. veljače 2014.
 zg-kuglanje.hr, 1. liga za žene 2006./07., rezultati utakmica, pristupljeno 7. veljače 2014. 
  

2006-07